Entonyssidae  — семейство клещей из отряда Mesostigmata.
Паразитируют в дыхательных путях змей.

Систематика 
7 родов и 9 видов.
 Род Entonyssus Ewing, 1922
 Entonyssus halli Ewing, 1922
 Entonyssus koreansis Noh & Sohn, 1991
 Entonyssus squamatus Fain, Kutzer & Fordinal, 1983
 Род Cobrabyssus Fain, 1960
 Cobrabyssus schoutedeni (Radford, 1953)
 Род Entophiophaga Fain, 1960
 Entophiophaga congolensis Fain, 1960
 Род Entophioptes Fain, 1960
 Entophioptes liophis Fain, 1960
 Род Hamertonia Türk, 1947
 Hamertonia bedfordi (Radford, 1937)
 Род Ophiopneumicola Hubbard, 1938
 Ophiopneumicola colubri Hubbard, 1938
 Род Viperacarus Fain, 1960
 Viperacarus europaeus Fain, 1960

Примечания 

Dermanyssoidea
Семейства паукообразных